Наум Ангелов Робев е български търговец от Македония.

Биография 
Робев е роден в 1833 година в Охрид, Османската империя, днес Северна Македония. Роден в известната възрожденска фамилия Робеви, син е на Ангел Робев и брат на Константин Робев, Стефан (1842 - 1880), Йонче (1826 - 1849), Евтим, а Анастас Робев му е чичо. Завършва висше образование в Европа и работи в търговската кантора на Робеви във Виена, където умира на 11 май 1863 година.

Фамилия

Бележки 

Родени в Охрид
Робеви
Български предприемачи от Македония
Починали във Виена
Български търговци